

Корабли 
 "Rayo" - двухпалубный 80-пушечный линейный корабль Испании, участвовавший в сражении при Трафальгаре
 D-35 "Rayo" - эскадренный миноносец типа "Аудас" военно-морского флота Испании (1956-1974 гг.) 
 P-42 "Rayo" - 2860-тонное патрульное судно типа "Meteoro" военно-морского флота Испании (с 2010 года)

Прочее 
 Rayo - сальвадорская бронемашина на шасси американского армейского 2,5-тонного грузовика REO M35
 "Rayo" - пропагандистская радиостанция подразделения психологических операций объединенного командования войск США в Сомали (Joint Task Force Somalia), действовавшая в период миротворческой операции ООН в Сомали (1992-1995 гг.).

Примечания